Кожухаров може да се отнася за:
 Александър Кожухаров (1907-1974), български юрист
 Асен Кожухаров (1903 – 1970) – български ветеринар, кмет на Пловдив (1944 – 1945)
 Асен Кожухаров (р. 1961) – български историк, преподавател във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна, писател
 Владимир Кожухаров (р. 1936), български диригент
 Иван Кожухаров (р. 1950), български диригент
 Илия Кожухаров (1893-1994), български политик
 Спас Кожухаров (р. 1980), български футболист
 Стефан Кожухаров (1934-2000), български литературовед
 Тодор Кожухаров (1891-1945), български политик